Murray kan syfta på:

 Murraytorsk – en sötvattensfisk i Australien
 Murray Street – ett musikalbum av Sonic Youth
 Murrays – ett australiensiskt bussbolag

Personer
 Murray (svensk släkt)  
Murray (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Personer med förnamnet Murray
Murray Ball (1939–2017), nyzeeländsk serietecknare
Murray Bookchin (1921–2006), ekoanarkist
Murray Deaker, nyzeeländsk sportpresentatör
Murray Gell-Mann (född 1929), fysiker och nobelpristagare
Murray Goldberg (född 1962), kanadensisk pionjär inom e-lärande
Murray Head (född 1946), engelsk sångare och skådespelare
Murray Leinster (1896–1975), amerikansk författare
Murray McCully (född 1953), nyzeeländsk politiker
Murray Mexted (född 1953), nyzeeländsk rugbyspelare
Murray Rothbard (1926–1995), amerikansk ekonom, individualistisk anarkist och författare
Murray Smith (Nya Zeeland), nyzeeländsk politiker
Murray Sawchuck (född 1973), magiker i America's Got Talent (säsong 5) och magisk expert för Pawn Stars
Murray Walker (född 1923), brittisk TV-kommentator

Fiktiva figurer
 Murray – en demonisk talande skalle i tv-spelsserien Monkey Island
 Murray (Sly Cooper) – också känd som "The Murray", en karaktär i tv-spelsserien Sly Cooper
 Murray Hewitt – bandmanager och Nya Zeeland biträdande kulturattaché i TV-serien Flight of the Conchords

Geografi

Antarktis 

 Murray (ö i Antarktis, lat -64,38, long -61,56), 
 Murray (ö i Antarktis, lat -60,77, long -44,50),

Australien 

 Murray Shire – en kommun i Western Australia, 
 Murray (flod) – en stor flod i Australien

USA 

 Murray, Kentucky, countyhuvudort, Calloway County, 
 Murray, Iowa, ort, Clarke County, 
 Murray, Nebraska, ort, Cass County, 
 Murray, Utah, ort, Salt Lake County,

Se även
 Murray County
 Murray Hill
 Mount Murray